Села:
 Ведмедівка — Київська область, Обухівський район
 Ведмедівка — Рівненська область, Рівненський район
 Ведмедівка — Чернігівська область, Ніжинський район